

Toponyme 
Albitreccia est un nom de lieu notamment porté par :
 Albitreccia, commune française située dans la circonscription départementale de la Corse-du-Sud et le territoire de la collectivité de Corse.

Patronyme 
Albitreccia est un nom de famille notamment porté par :
 Antoine Albitreccia (1892-1945), historien et géographe français.

Notes et références 

Patronyme corse